Сомро, Мохаммедмиан (род. 1950) — пакистанский политик.
 Сомро () — коммуна во Франции, департамент Нижний Рейн.